Fresh Fruit for Rotting Vegetables – pierwszy album zespołu Dead Kennedys wydany we wrześniu 1980 roku przez firmę I.R.S. Records.

Polski cover 
Cover utworu „California Über Alles”, zatytułowany „Kalifornia ponad wszystko”, stworzyła polska grupa Kazik na Żywo. Utwór ukazał się na albumie Na żywo, ale w studio (1994).

Lista utworów

Muzycy 
 Jello Biafra – wokal
 East Bay Ray – gitara, producent
 Klaus Flouride – gitara basowa, wokal
 Ted – perkusja
 6025 – gitara
 Paul Roessler – klawisze
 Ninotchka – klawisze, wokale
 Dirk Dirksen – wokale
 Bobby Unrest – wokale
 Michael Synder – wokale
 Bruce Claderwood – wokale
 Barbara Hellbent – wokale
 HyJean – wokale
 Curt – wokale
 Chi Chi – wokale
 Norm – producent
 Oliver Dicicco – miksowanie

Przypisy 

Albumy Dead Kennedys
Albumy muzyczne wydane w roku 1980
Albumy I.R.S. Records